Епархия Монтерии () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Монтерия, Колумбия. Епархия Монтерии входит в митрополию Картахены. Кафедральным собором епархии Монтерии является церковь святого Иеронима.

История 
20 ноября 1954 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quoniam Christus», которой учредил епархию епархию Монтерии, выделив её из архиепархии Картахены и апостольского викариата Сан-Хорхе (сегодня — Епархия Монтелибано).

Ординарии епархии 
 епископ Rubén Isaza Restrepo (4.11.1956 — 2.11.1959) — назначен епископом Ибаге;
 епископ Хосе де Хесус Пимьенто Родригес (30.12.1959 — 29.02.1964) — назначен епископом Гарсона-Нейвы;
 епископ Miguel Antonio Medina y Medina (23.03.1964 — 20.05.1972);
 епископ Samuel Silverio Buitrago Trujillo C.M. (18.12.1972 — 11.10.1976) — назначен архиепископом Попаяна;
 епископ Carlos José Ruiseco Vieira (28.03.1977 — 23.09.1983) — назначен архиепископом Картахены;
 епископ Ramón Darío Molina Jaramillo O.F.M. (23.03.1984 — 19.01.2001) — назначен епископом Нейвы;
 епископ Julio César Vidal Ortiz (31.10.2001 — 16.07.2011) — назначен епископом Кукуты;
 епископ Ramón Alberto Rolón Güepsa (27.10.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Quoniam Christus, AAS 47 (1955), стр. 136

Ссылки 
  Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии